Wildnis steht für:
 Wildnis, Landschaftsbegriff 
 Wildnis (Herzogenrath), Ortsteil in der Städteregion Aachen in Nordrhein-Westfalen
 Blomesche Wildnis, Gemeinde in Schleswig-Holstein
 Engelbrechtsche Wildnis, Gemeinde in Schleswig-Holstein
 Abenteuer Wildnis, Naturdokumentationsserie
 Große Wildnis, Landschaft des Mittelalters
 Lebendige Wildnis, Buchreihe
 Tasmanische Wildnis, Tasmanien
 Wisent-Wildnis am Rothaarsteig, Artenschutzprojekt

Siehe auch:
 O Wildnis!